San Fabián pode se referir a:

 San Fabián (Chile), comuna
 San Fabián (Santa Fé), cidade na Argentina

Ver também
 
 

Desambiguações de topônimos